Biřička je místopisný název v Čechách, který může značit:

 Biřička (potok) – potok pramenící v Pardubickém kraji, na kterém leží soustava rybníků Biřička–Cikán–Datlík–Roudnička.
 Biřička (Hradec Králové) – rybník na jižním okraji Hradce Králové ležící na toku stejnojmenného potoka.
 Biřička (Vilice) – třetí z kaskády rybníků u obce Vilice na Táborsku ležící na toku Vilického potoka, též přezdívaný „Třeťák“ (souřadnice ).